Hospital Duran i Reynals, centre sanitari i d'investigació proper a l'hospital de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat)
 Biografies:
 Estanislau Duran i Reynals (Barcelona, 1894 - 1950), advocat i polític català, fill de l'escriptor Manuel Duran i Agnès Reynals 
 Eudald Duran i Reynals (Barcelona, 1891 - París, 1917), escriptor noucentista barceloní, membre del grup La Revista
 Francesc Duran i Reynals (Barcelona, 1899 - New Haven, EUA, 1958), metge i microbiòleg català
 Manuel Duran i Reynals (Barcelona, 1897–1946), empresari
 Raimon Duran i Reynals (Barcelona, 1895 - 1966), arquitecte català, titulat el 1926